Die Wettbewerbe im Halbschwergewicht im Boxen der männlichen Jugend im Rahmen der Boxwettbewerbe der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 fanden zwischen dem 14. und 18. Oktober 2018 im Oceania Pavilion des Olympic Park (Parque Olímpico de la Juventud) statt.

Zeitplan 
Alle Zeiten Lokalzeit Buenos Aires (UTC−3).

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 

Draw

Boxen
2018
Boxen (Argentinien)
Boxwettbewerb
Boxen in der Jugend